Чемпіонат України з футзалу 2020—2021 розпочнеться 22 серпня 2020 року та складатиметься з 18 турів першого етапу та матчів плей-оф. В турнірі візьме участь 10 команд. Чвертьфінальна, півфінальна та фінальна серії плей-оф будуть проходити до трьох перемог однієї з команд. Серія за бронзові медалі буде проходити до двох перемог однієї з команд.

Переможцем чемпіонату став івано-франківський Ураган.

Учасники 

 Food Centre Sumy (АФФК «Суми») (Суми);
 Де Трейдинг (смт. Миколаївка, Донецької обл.);
 Енергія (Львів);
 ІнБев (Житомир);
 Кардинал-Рівне (Рівне);
 Моноліт-Viva Cup (Харків)
 Продексім (Херсон);
 Сокіл (Хмельницький);
 Ураган (Івано-Франківськ);
 ХІТ (Київ);

Турнірна таблиця

Перший етап 

|}

Плей-оф 

<noinclude>

Джерела

Посилання 

Чемпіонат України з футзалу
2020 в українському спорті
2021 в українському спорті
2020 у футзалі
2021 у футзалі